Rue Taitbout, une rue à Paris, nommée ainsi en l'honneur d'un greffier du bureau de la ville de Paris ;
 Chapelle Taitbout, édifice religieux situé rue Taitbout.

 les éditions Taitbout, un groupe d'édition de presse français, racheté en 1999 par Mondadori France.
 Taitbout, un groupe de protection sociale mutualiste, devenu Novalis Taitbout, puis Humanis.